Guerre civile, une lutte armée au sein d'un même État, parmi celles-ci :
 les guerres civiles romaines ;
 la guerre civile américaine dite Guerre de Sécession ;
 la guerre civile russe de 1918-1923.
 Guerre civile (Bellum civile), récit écrit par Jules César de la guerre civile de 49-48 av. J.-C.
 la Guerre civile ou Pharsale, poème de Lucain.
 Guerre civile, un roman de Vikenti Veressaïev.